Quattrocchi ist der Familienname folgender Personen:

 Filippo Quattrocchi (1738–1813), italienischer Maler

 Pablo Quattrocchi (* 1974), argentinischer Fußballspieler